Redes de computadoras, el término puede hacer referencia a:

 Redes de computadoras,  conjunto de equipos informáticos y software conectados.
 Redes de computadoras (1981), libro de Andrew S. Tanenbaum.